Hugh O'Reilly est un nom notamment porté par :
 Hugh O'Reilly (archevêque d'Armagh) (v. 1581–1653), évêque catholique irlandais ;
  (1739–1801), évêque catholique irlandais ;
 , joueur de football gaélique.